Spindelbach und Spindlbach sind geographische Namen:

Gewässer:
 Spindelbach (Prien), linker Zufluss der Prien bei Fellerer, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Spindelbach (Wenzenbach), linker Zufluss des Wenzenbachs (zum Regen) bei Irlbach, Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

 Spindlbach, rechter Zufluss der Großen Vils vor Babing, Markt Velben, Landkreis Landshut, Bayern

Ort:
 Spindelbach (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Leuzendorf von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spindelgraben